Namnet Murray (den svenska grenens namn uttalas [murréjj], den engelsk-skotskas namn uttalas [márri]) kommer ursprungligen från Skottland, från den skotska regionen Moray.

Personer med efternamnet Murray

A
 Adolph Murray (1751–1803), svensk läkare och anatom
 Adolf Murray (militär (1862–1947), svensk militär och ståthållare
 Al Murray
 Alan Robert Murray (1954–2021), amerikansk ljudtekniker inom film
 
 Andreas Murray (1695–1771), tyskfödd svensk präst
 Andrew Dickson Murray
 Andrew Murray (1828–1917)
 Andrew Murray (ishockeyspelare)
 Andy Murray
 Anne Murray (född 1945), kanadensisk countrysångerska
 Archibald Murray (1860–1945), brittisk militär
 Augusta Murray (1768–1830), brittisk adelsdam
 Axel Murray (1841–1914), svensk apotekare

B
 Bill Murray (född 1950), amerikansk skådespelare
 Billy Murray (1877–1954), amerikansk sångare
 Brendan Murray
 Bruce Murray
 Bryan Murray

C
 Carl-Adolf Murray (1912–2014), svensk präst 
 Chad Michael Murray (född 1981), amerikansk skådespelare
 
 Christofer Murray

D
 
 Dee Murray, brittisk basist
 Devon Murray (född 1988), irländsk skådespelare
 Don Murray (född 1929), amerikansk skådespelare
 Douglas Murray (född 1980), svensk ishockeyspelare
 Douglas Murray (författare)

E
 Eric Murray

F
 Feg Murray

G
 
 
 Glen Murray (född 1972) kanadensisk ishockeyspelare
 Glenn Murray
 Gustaf Murray (1747–1825), svensk biskop
 Gustaf Murray (militär) (1905–1992), svensk militär

H
 Hannah Murray (född 1989), brittisk skådespelare
 Henry A. Murray
 Herman Murray

I
 Ivan Murray

J
 
 Jamie Murray (född 1986), brittisk tennisspelare
 Jillian Murray (född 1984), amerikansk skådespelare
 Joanne Murray (född 1965), brittisk författare med pseudonymen J.K. Rowling
 Joe Murray (född 1961), amerikansk animatör
 Johann Andreas Murray (1740–1791), svensk-tysk läkare
 Johann Philipp Murray (1726–1776), tysk historiker
 
 Johnston Murray
 Joseph E. Murray (född 1919), amerikansk plastikkirurg
 Judith Sargent Murray

L
 Les Murray (född 1938), australisk författare

M
 Mae Murray (1885–1965), amerikansk skådespelare
 Malcolm Murray (1904–1995), svensk militär
 Margaret Murray, brittisk egyptolog och författare
 Matt Murray (fotbollsmålvakt) (född 1981)
 Matt Murray (ishockeymålvakt född 1994)
 Matt Murray (ishockeymålvakt född 1998)
 Mia Murray-Lindgren (1948–2018), svensk modeskapare och designer

P
 
 Patty Murray (född 1950), amerikansk politiker
 Pauli Murray

R
 Rickard Murray, svensk politiker
 
 Ryan Murray (född 1993), kanadensisk ishockeyspelare

S
 Samantha Murray (född 1989), brittisk tävlande inom modern femkamp
 Sean Murray (född 1977), amerikansk skådespelare

T
 Terry Murray
 Thomas Murray (1877–1944), skotsk curlingspelare
 Tim Murray (befattningshavare)
 Tim Murray
 Tommy Murray
 Troy Murray (född 1962), kanadensisk ishockeyspelare

W
 Walter Murray (1871–1957), svensk politiker och landshövding
 
 William H. Murray

Y
 Yvonne Murray (född 1964), brittisk friidrottare

Svenska efternamn
Skotska efternamn